Areal (von mittellateinisch arealis „Fläche“) steht für:

 Areal (Fläche), begrenzte Einheit, Flächenraum oder Fläche, siehe Flächeninhalt
 Areal (Region), ein charakteristisches Gebiet
 Areal (Verbreitung) einer Tier- oder Pflanzenart, siehe Verbreitungsgebiet
 Das Areal, Website und Bürgerinitiative gegen Landschaftszerschneidung im Bayerischen Wald
 Hirnareal, in der Neurobiologie unterteilbare Regionen der Großhirnrinde

Orte:

 Areal (Rio de Janeiro), Gemeinde in Brasilien

Personen:

 Leonor Areal (* 1961), portugiesische Filmhistorikerin und Dokumentarfilmerin

Siehe auch:
 Aareal
 Area